Schellnhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schellnhuber (1887–1968), Verwalter des Schlosses Ortenburg, Redakteur des Ortenburger Wochenblattes und Heimatforscher
 Hans Joachim Schellnhuber (* 1950), deutscher Klimaforscher und ehemaliger Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung